Gaborone United é um clube de futebol de Botsuana com sede em Gaborone que foi fundado em 1967. O clube é o principal do país tendo a melhor infraestrutura e investimentos( mesmo que baixos) do futebol de Botsuana.

Títulos 
 BeMobile Premier League: 6
1967, 1969, 1970, 1986, 1990, 2009 

 Botswana Challenge Cup : 5 
1968, 1970, 1984, 1985, 1990 

 Botswana Independence Cup : 8 
1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1992, 1993 

 Orange Kabelano Charity Cup :1 
2003

Elenco

Jogadores notáveis
 Dipsy Selolwane
 Joseph Phetogo
 Mandla Balanda

Clubes de futebol do Botsuana
Clubes de futebol fundados em 1967